Plasma komt van het Griekse woord voor 'vervormbaar'.
Het woord heeft in het Nederlands meerdere betekenissen.

 Plasma (aggregatietoestand), een aggregatietoestand die bestaat uit geïoniseerd gas
 Plasmascherm, een type beeldscherm dat vooral gebruikt wordt in grotere televisies
 Bloedplasma, het vloeibare gedeelte van bloed (dus zonder bloedcellen en -plaatjes)
 Cytoplasma, het vloeibare gedeelte van een cel
 Plasma (KDE), een onderdeel van de desktopomgeving KDE
 Ectoplasma (paranormaal), een paranormale substantie